Фау-1, «Фау-1», V-1 (A-2, Fi-103,"Фізелер-103", FZG 76) — літак-снаряд (крилата ракета), що знаходився на озброєнні армії Німеччини в кінці Другої світової війни.
 Фау-2 (нім. V-2 (Vergeltungswaffe-2) — дослівно зброя відплати) — одна з ракет проекту «Зброя відплати», інша назва нім. А-4 (Aggregat-4)) — одноступінчата
 Фау-3 (нім. V-3) — гарматний комплекс, третя частина проекту «Зброя відплати» (нім. Vergeltungswaffe), що розроблявся німецькими військовими інженерами.
 Сонцевик фау-біле (Nymphalis vaualbum) — вид комах з родини Nymphalidae.
Автомобільна федерація України (ФАУ) — Громадська організація «Автомобільна федерація України» (Federation Automobile de l'Ukraine) (ФАУ, FAU) — міжнародна громадська організація, яка об'єднує громадян, які здійснюють діяльність у сфері автомобільного транспорту, спорту і туризму, займаються автомобільним спортом і туризмом та є учасниками дорожнього руху, для розвитку та популяризації автомобільного спорту та туризму.
Фітосанітарна асоціація України (ФАУ)) — добровільна, некомерційна, саморегулівна організація, яка на договірних засадах об'єднує суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у фітосанітарній сфері, з метою захисту врожаю, тим самим сприяючи збереженню іміджу України як надійного партнера, провідного світового експортера зернових культур.  Основними завданнями асоціації є:  – збереження здоров'я людини і навколишнього середовища;  – формування в Україні конкурентної фітосанітарної сфери діяльності для задоволення потреб членів асоціації та споживачів на внутрішньому та зовнішньому ринках;  – формування системи кваліфікаційної підготовки та підвищення професійного рівня членів асоціації;  – організація та проведення спеціалізованої професійної підготовки, лекцій, тренінгів та інших освітніх заходів;  – вивчення, узагальнення та поширення серед членів асоціації світового досвіду, наукових досягнень, ефективних технологій та інноваційних рішень у сфері фітосанітарних  – представництво та захист спільних інтересів членів асоціації шляхом сприяння співробітництву у вирішенні спільних питань діяльності на основі об'єднання зусиль членів асоціації для досягнення поставлених цілей, надання допомоги членам асоціації та всім представникам фітосанітарної сфери у встановленні, ефективній взаємодії та співпраці між собою, органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, а також міжнародними асоціаціями та громадськими організаціями  інші країни;  – збір, систематизація та узагальнення пропозицій учасників щодо розвитку фітосанітарної сфери та внесення їх на розгляд до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування.

 Ле-Фау, Ле-Фау́ (фр. Le Faou) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер.
 Плоневе-дю-Фау, Плоневе́-дю-Фау́ (фр. Plonévez-du-Faou) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер.
 Шатонеф-дю-Фау, Шатоне́ф-дю-Фау́ (фр. Châteauneuf-du-Faou) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер.

 Фау Анатолій Євгенович (19 жовтня 1931, місто Саратов, тепер Російська Федерація — 1 червня 1987, місто Львів) — український радянський діяч.

Посилання